

Osoby 
 Włodzimierz Lenin – rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej
 Lenín Moreno – ekwadorski polityk, prezydent Ekwadoru w latach 2017–2021

Statki 
 Lenin – rosyjski lodołamacz zwodowany w 1916 roku
 Lenin – radziecki lodołamacz zwodowany w 1957 roku, pierwszy na świecie statek nawodny i pierwszy statek niewojskowy o napędzie jądrowym

Inne 
 Lenin – wieś na Białorusi, w rejonie żytkowickim obwodu homelskiego
 Lenin – powieść Ferdynanda Ossendowskiego z 1930 roku

Zobacz też 
 Lenino